«The Secret Life Of...» — дебютний студійний альбом австралійського сестринського поп-дуету The Veronicas. Реліз відбувся 17 жовтня 2005 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт дуету The Veronicas 

Альбоми The Veronicas
Дебютні альбоми 2005
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном
Альбоми, спродюсовані Ґреґом Веллсом
Альбоми Sire Records